De FA Cup 1987–1988 was de 107de editie van de oudste voetbalbekercompetitie ter wereld, de Engelse FA Cup. De eerste ronde begon op 14 november 1987. Het toernooi eindigde op zaterdag 14 mei 1988 met de finale in het (oude) Wembley Stadium in Londen, Engeland onder leiding van scheidsrechter Brian Hill. De beker ging voor de eerste keer in de clubgeschiedenis naar Wimbledon, dat in de finale met 1–0 te sterk was voor regerend landskampioen Liverpool. Het enige doelpunt kwam in de 37ste minuut op naam van Lawrie Sanchez.

Schema

Finale

Zie ook
 Finale League Cup 1988
 Football League Cup 1987/88
 Engels voetbalkampioenschap 1987/88

FA Cup naar seizoen
Bekervoetbal 1987/88